Da’an
 Da’an (Taizhong)
 Da’an (Tajpej)
 Da’an - postać fikcyjna z serialu Ziemia: Ostatnie starcie